EP1 — третій міні-альбом американської групи Pixies, який був випущений 2 вересня 2013 року.

Композиції 
 Andro Queen — 3:24
 Another Toe in the Ocean — 3:46
 Indie Cindy — 4:41
 What Goes Boom — 3:32

Джерела 
 EP1  last.fm

Альбоми Pixies
Вересень 2013